

Música
One More Time (banda), uma banda pop sueca

Canções
One More Time (canção de Daft Punk)
One More Time (canção de Laura Pausini)

Filme
One More Time (filme), filme de 1970